Дми́трий Анато́льевич Шутко́в (; ) — украинский футболист, вратарь.

Биография 
В «Шахтёре» с июня 1989 года. В 2008 году закончил карьеру футболиста и перешёл на работу тренера вратарей в Футбольной Академии «Шахтёра».

Шутков — обладатель всех трофеев, завоёванных «Шахтером» в истории независимой Украины. До окончания карьеры оставался единственным из действующих футболистов донецкой команды, который принимал участие в чемпионате Советского Союза.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения 
 Чемпион Украины (4): 2001//02, 2004/05, 2005/06, 2007/08
 Серебряный призёр чемпионатов Украины (6): 1993/94, 1996/97, 1997/98, 2002/03, 2003/04, 2006/07
 Обладатель Кубка Украины (4): 1994/95, 1996/97, 2003/04, 2007/08
 Финалист Кубка Украины (1): 2002/03
 орден «За заслуги» III степени (2002)
 Медаль «За труд и победу» (2009 год)
 орден «За заслуги» II степени (2011)

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Футбольные тренеры Украины